Perdamaian (Tanjung Morawa), een plaats in Indonesië
Perdamaian (Singkut), een plaats in Indonesië
Perdamaian (Stabat), een plaats in Indonesië
Perdamaian (Kota Kuala Simpang), een plaats in Indonesië
Perdamaian (Pintu Rime Gayo), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing